Нателашви́ли — грузинская фамилия. Известные носители:
 Нателашвили, Отари (род. 1944) — советский самбист и дзюдоист.
 Нателашвили, Шалва (род. 1958) — грузинский политик.